Die 10. Etappe der Tour de France 2017 fand am 11. Juli 2017 statt. Sie führte über 178 Kilometer von Périgueux nach Bergerac. Es gab einen Zwischensprint in Saint-Cyprien nach 121 Kilometern sowie zwei Bergwertungen der 4. Kategorie.

Nachdem die vom Start weg ausgerissenen Franzosen Yoann Offredo und Elie Gesbert sieben Kilometer vor dem Ziel eingeholt wurden, übernahm der Sprintzug von André Greipels Lotto-Soudal-Team die Führung. Den Massensprint gewann allerdings zum vierten Mal Marcel Kittel, wiederum aus einer hinteren Position. Der Brite Chris Froome verteidigte das Gelbe Trikot.

Punktewertungen

Bergwertungen

Einzelnachweise

Weblinks 
 10. Etappe der Tour de France 2017
 Rennverlauf der 10. Etappe (siehe Depeschen)

Etappe 10
201710
Sport (Périgueux)
Sport (Bergerac)